

Patronyme 

 Carlo Giuseppe Gené, naturaliste et entomologiste italien

Toponyme 

 Gené, ancienne commune française du Maine-et-Loire